Kiliilaajiit bezeichnet:
 Kiliilaajiit (Bucht, Ikaasaalaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiliilaajiit (Bucht, bei Isertoq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiliilaajiit (Bucht, Kulusuk), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiliilaajiit (Bucht, Qeertartivattiaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Kiliilaajiit (Bucht, Tasiilaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland